Denumirea de Slaveikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Slaveikovo, un sat în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Slaveikovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Slaveikovo, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.